Высо́кая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Высокая улица — улица в Минске.

Россия 
 Высокая улица — улица в Липецке.
 Высокая улица — улица в Москве.
 Высокая улица — улица в Орле.
 Высокая улица — улица в Перми.
 Высокая улица — улица в Саратове.
 Высокая улица — улица в Ярославле.
 Высокая улица — название улицы Всеволода Вишневского в Кронштадте до 30 октября 1957 года.

Украина 
 Высокая улица — улица в Днепре.
 Высокая улица — улица в Хмельницком.